Dobri Dol (makedonska: Добри Дол) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Vrapčisjte, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Dobri Dol ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dobri Dol är varierad. Runt Dobri Dol är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer norr om Dobri Dol.

Trakten runt Dobri Dol består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Vrapčisjte (kommun)